Fiction může být:

 Fiction (skupina), česká hudební skupina vedená Milanem Hlavsou
 Fiction (album, Dark Tranquillity)
 Fiction (album, The Comsat Angels)
 Fiction Records, britské hudební vydavatelství